Ezen az oldalon a Fele királyságom című mesefilmsorozat epizódjainak listája szerepel.

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái